Се́льское поселе́ние «Могсохонский сомон» () — муниципальное образование в Кижингинском районе Бурятии Российской Федерации.

Административный центр — улус Могсохон.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»

Население

Состав сомона

Примечания 

Муниципальные образования Кижингинского района
Сельские поселения Бурятии